Een verkeersweg:
N360 (België)
N360 (Frankrijk)
N360 (Nederland), zie Provinciale weg 360